Kania ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrix Kania, deutsche Diplomatin und Botschafterin
 Grażyna Kania (* 1971), polnische Regisseurin
 Hans Kania (1878–1947), Historiker
 Hartmut Kania (* 1957), deutscher Handballspieler
 Heribert Kania (1932–2012), deutscher Fußballspieler
 Karin Kania-Enke (* 1961), deutsche Eisschnellläuferin, siehe Karin Enke
 Marek Kania (* 1999), polnischer Eisschnellläufer 
 Paula Kania-Choduń (* 1992), polnische Tennisspielerin
 Stanisław Kania (1927–2020), polnischer Politiker
 Zbigniew Kania (* 1951), polnischer Segler 

Kania ist der Firmenname folgender Firmen:
 Kania bikes, ein deutscher Hersteller von Kinderfahrrädern

Kania steht für:
 Kania (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Myrtengewächse (Myrtaceae)
 PZL Kania, einen polnischen Mehrzweckhubschrauber
 PZL S-4 Kania 2, ein polnisches Schul- und Schleppflugzeug
 Schachverlag Kania, ein Verlag für Schachliteratur

Siehe auch:
 Kanja
 Kánya